Freixo (Almeida), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Almeida,
Freixo (Marco de Canaveses), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Marco de Canaveses, of
Freixo (Ponte de Lima), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ponte de Lima.